Virgo kan syfta på:

Virgo (djur) – ett släkte av fjärilar
S/S Virgo – ett fartyg som transporterade Andréexpeditionen somrarna 1896 och 1897
Virgo (fiskefartyg) - k-märkt fiskefartyg, byggt 1926
 Virgo (interferometri) – en interferometriprojekt i Europa
IK Virgo – en idrottsklubb
Virgohopen – en galaxhop
Virgosuperhopen – en superhop där Virgohopen ingår
Virgo – latinska namnet på en astronomisk stjärnbild, se Jungfrun (stjärnbild) 
Virgo – en astrologisk sektor, se Jungfrun (stjärntecken)

Personer
 Eduard Virgo (1878–1938), estländsk diplomat
 John Virgo (född 1946), engelsk snookerspelare och TV-kommentator

Se även
HMS Virgo – flera örlogsfartyg 
 Jungfrun
 Jungfru (olika betydelser)